Vinkó József (1951) újságíró, dramaturg, műfordító
 Vinkó József (1965) csillagász, fizikus, szakíró

Jegyzetek